Vernonia  – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Vernonia  – città della Contea di Columbia, Oregon (Stati Uniti d'America)